Симона Халеп — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Петра Квитова — защищала свой титул, но уступила в третьем раунде.

Посев 

  Агнешка Радваньская (Первый раунд)
  Анжелика Кербер (Первый раунд)
  Гарбинье Мугуруса (Второй раунд)
  Виктория Азаренко (Третий раунд, отказ)
  Петра Квитова (Третий раунд)
  Симона Халеп (Титул)
  Роберта Винчи (Первый раунд)
  Карла Суарес Наварро (Третий раунд)

<li>  Светлана Кузнецова (Первый раунд)
<li>  Тимея Бачински (Третий раунд)
<li>  Луция Шафаржова (Второй раунд, отказ)
<li>  Элина Свитолина (Второй раунд)
<li>  Каролина Плишкова (Второй раунд)
<li>  Ана Иванович (Второй раунд)
<li>  Сара Эррани (Первый раунд)
<li>  Слоан Стивенс (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Mutua Madrid Open 2016